Marco Popílio Lenas (cônsul em 359 a.C.). Quatro vezes cônsul entre 359 e 348 a.C..
Marco Popílio Lenas (cônsul em 316 a.C.). Cônsul em 316 a.C..
Marco Popílio Lenas (cônsul em 173 a.C.). Cônsul em 173 a.C..
Marco Popílio Lenas (cônsul em 139 a.C.). Cônsul em 139 a.C., filho do anterior. Lutou durante a Guerra Numantina.

Desambiguações de antropônimos